Alfred Belzile (1907-1994), homme politique canadien
Hervé Belzile, économiste canadien de l'Université de Moncton 
Gleason Belzile (1898-1950)
Louis Belzile (né en 1929), artiste-peintre et sculpteur québécois.
Joseph-Marie-Régis Belzile, évêque de Mondou au Cameroun.